Krehl est un patronyme allemand notamment porté par :
 August (Ludwig Gottlob) Krehl (1784, Eisleben  1855, Leipzig), un théologien allemand; le père de Ludolf Krehl
 (Christoph) Ludolf (Ehrenfried) Krehl, aka: Christoph Krehl (1825, Meißen  1901, Leipzig), un orientaliste allemand; fils August, le père de Ludolf von Krehl, et Stephan Krehl
 (Albrecht) Ludolf (von) Krehl (1861, Leipzig  1937, Heidelberg), un médecin allemand
 Stephan Krehl (1864, Leipzig  1924, Leipzig), un compositeur et écrivain allemand
 (Carl) Gustaf (Severin) Krehl (1860, Stockholm  1899, [?]), un artiste suédois
 Constanze (Angela) Krehl (* 1956, Stuttgart), un artiste suédois. 
 Sofie Krehl (* 1995, Kempten), une fondeuse allemande.

Notes et références 

Patronyme allemand